Rappetenreuth ist der Ortsname von

 Rappetenreuth (Grafengehaig), Ortsteil des Marktes Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Rappetenreuth (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern